La Pantera Rosa (The Pink Panther) – serie di film
La Pantera Rosa (The Pink Panther) – film di Blake Edwards (1963)
La Pantera Rosa – film remake del 2006
Pantera Rosa – personaggio animato
La Pantera Rosa – serie a fumetti
La Pantera Rosa (The Pink Panther) – serie animata (1993-1996)
Pink Panther – videogioco del 1988
Pink Panthers – banda criminale di rapinatori attiva a partire dal 2003